Wizoria Конкорд —  3-х зальний кінотеатр в Полтаві , один з кінотеатрів мережі "Wizoria."У ньому транслюються як прем'єри світового прокату так і вітчизняні. Затишна атмосфера, стильний дизайн, високоякісне обслуговування і система панорамного звучання DOLBY DIGITAL SURROUND EX, акустикою APART і затишними оксамитовими кріслами, дозволять глядачеві максимально насолодитися захоплювальним видовищем фільмів. Кінотеатр  Wizoria Конкорд знаходиться за адресою Полтава вул. Європейська 60а.

Джерело 
 

Кінотеатри Полтави